Tarlo (Anobium punctatum) – insetto che scava gallerie nel legno
 Tarlo – in medicina onicomicosi
 Tarlo degli alberi da frutto (Zeuzera pyrina) – farfalla che nuoce a meli, peri e olivi, e altri alberi da frutto